Die Saison 2015/16 der Oberliga Hamburg war die 71. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hamburg und die 8. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 31. Juli 2015 mit dem Spiel zwischen HSV Barmbek-Uhlenhorst und Altona 93 eröffnet.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2015/16 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Hamburg 2014/15:
 TuS Dassendorf (Titelverteidiger)
 SC Victoria Hamburg
 HSV Barmbek-Uhlenhorst
 VfL Pinneberg
 SV Halstenbek-Rellingen
 TSV Buchholz 08
 Altona 93
 Niendorfer TSV
 SV Rugenbergen
 Meiendorfer SV
 SC Condor Hamburg
 FC Süderelbe
 SV Curslack-Neuengamme
 USC Paloma
 Buxtehuder SV
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Landesliga Hamburg 2014/15:
 Hammonia: SV Lurup (Meister)
 Hansa: FC Türkiye Wilhelmsburg (Meister), Wandsbeker TSV Concordia (Vizemeister)

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Nord
 Der Meister der Oberliga Hamburg ist zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nord berechtigt. Bei einem Verzicht rückt das bestplatzierte aufstiegsberechtigte Team nach. Für die Regionalliga-Saison 2016/17 hat aus der Oberliga Hamburg nur Altona 93 eine Zulassung beim Norddeutschen Fußball-Verband beantragt.
 Abstieg in die Landesligen
Die letzten drei Klubs steigen in jedem Fall in die Landesligen ab. Sollte aus der Regionalliga Nord mehr als ein Verein in die Oberliga Hamburg absteigen, erhöht sich mit jedem weiteren Absteiger aus der Regionalliga Nord auch die Anzahl der Absteiger aus der Oberliga Hamburg. Bei drei Vertretern des HFV in der Regionalliga Nord 2015/16 ergibt sich somit eine maximal mögliche Anzahl von fünf Absteigern.
 Aufstieg aus den Landesligen
Nur die Meister der beiden Landesligen haben ein Aufstiegsrecht. Sollte der Meister der Oberliga Hamburg aufsteigen, spielen die beiden Vizemeister der Landesligen in einer Aufstiegsrelegation einen weiteren Aufsteiger aus. Sollte ein oder mehrere Vereine keine Lizenz für die kommende Oberliga-Saison erhalten bzw. auf sein Startrecht verzichten, steigt auch der in der Aufstiegsrelegation unterlegene Vizemeister auf. Anschließend würden nach dem gleichen Verfahren weitere Vereine aus den Landesligen nachrücken, bis die Anzahl der Teilnehmer der Oberliga Hamburg 2016/17 genau 18 Vereine beträgt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrelegation 
Für die Oberliga Hamburg 2016/17 hatten sich aus den Landesligen sportlich qualifiziert:
 Meister der Landesliga Hammonia 2015/16: TuS Osdorf
 Meister der Landesliga Hansa 2015/16: -
Der SC Poppenbüttel, Meister der Landesliga-Staffel Hansa, verzichtet aus wirtschaftlichen Gründen auf sein Aufstiegsrecht und muss kommende Saison in der Kreisklasse, der eigentlichen Spielklasse der zweiten Mannschaft, antreten. Nur aufgrund der Tatsache, dass es keine Regionalliga-Absteiger in die Oberliga gibt und damit mindestens drei Aufstiegsplätze zu vergeben sind, sind beide Landesliga-Vizemeister direkt aufstiegsberechtigt, da der Hamburger Fußball-Verband nicht automatisch den Vizemeister nachrücken lässt. Dies betrifft:
 Vizemeister der Landesliga Hammonia 2015/16: Wedeler TSV
 Vizemeister der Landesliga Hansa 2015/16: Klub Kosova Hamburg
Für den Fall eines Aufstiegs von Altona 93 wurde vorsorglich zwischen den Staffeldritten der Landesliga ein weiterer möglicher Aufsteiger durch eine Relegation ermittelt.
Folgende Mannschaften qualifizierten sich für die Aufstiegsrelegation:
 Dritter der Landesliga Hammonia 2015/16: TSV Sasel
 Dritter der Landesliga Hansa 2015/16: Hamm United

|}
Da Altona 93 der Aufstieg nicht gelang, erwiesen sich die angesetzten Spiele als obsolet, da es in der darauffolgenden Saison keinen freien Oberligaplatz gegeben hat.

Einzelnachweise 

2015
Oberliga Hamburg 2015/16